Halein ist der Familienname folgender Personen:

 Josefina Halein (auch Fina Halein; 1904–1990), deutsche Verwaltungsangestellte und Politikerin (KPD)
 Kathinka Zitz-Halein (1801–1877), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Hallein